Back Beach – plaża w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax, nad zatoką Sand Cove;
 Back Beach – plaża w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax, po zachodniej stronie wyspy Sober Island;
 Back Beach – plaża w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Queens.